Ofori-Atta ist der Familienname folgender Personen:

 Kofi Asante Ofori-Atta (1912–1988), ghanaischer Politiker
 William Ofori-Atta (1910–1988), ghanaischer Politiker der Goldküste, Außenminister, Parteigründer (UNC) und Jurist

Siehe auch:
 Ofori-Attah